El nombre Werner Otto puede referirse a las siguientes personas:
Werner Otto Leuenberger, pintor e ilustrador suizo
Werner Otto, ciclista de pista alemán
Werner Otto, empresario alemán, fundador del Grupo Otto de la Familia Otto